Escudillos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Nymphaea alba
 el nombre común de la planta Rumex induratus